Fernando Henrique se poate referi la:

 Fernando Henrique Cardoso (n. 1931), politician brazilian, fost Președinte al Braziliei
 Fernando Henrique dos Anjos (n. 1983), portar de fotbal brazilian
 Fernando Henrique Mariano (n. 1967), fotbalist brazilian
 Fernando Henrique Quintela Cavalcante (n. 1990), fotbalist brazilian